La stagione 1967-68 dei New Orleans Buccaneers fu la 1ª nella ABA per la franchigia.

I New Orleans Buccaneers vinsero la Western Division con un record di 48-30. Nei play-off vinsero la semifinale di division con i Denver Rockets (3-2), la finale di division con i Dallas Chaparrals (4-1), perdendo poi la finale ABA con i Pittsburgh Pipers (4-3).

Roster

Collegamenti esterni 

Stagione 1967-1968 delle squadre di pallacanestro
1967-1968